Торчинов — русская и осетинская фамилия. Известные носители:
 Торчинов, Анатолий Созрикоевич (1946—1996) — нефтяник, генеральный директор Дальневосточного морского управления разведочного бурения.
 Торчинов, Евгений Алексеевич (1956—2003) — учёный-религиовед.